Відпустка — сингл гурту Воплі Відоплясова, випущений 2010 року. Містить пісню та відеокліп (режисер-постановник – Олег Скрипка, оператор – Олексій Хорошко).

Трек-лист
Відпустка (3:34)
Відпустка (відео) 
додаток (мультимедіа) 
<li>	 	Шпалери на робочий стіл

Посилання 
 Лірика 
 Відео-кліп
 Сторінка на сайті гурту 
 Сторінка на сайті видавництва

Сингли 2010
Сингли ВВ